Le tournoi de qualification du simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2022 se déroule du 20 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, non loin de Wimbledon.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points

Têtes de série

Qualifiés 

  Bernabé Zapata Miralles
  Jason Kubler
  Dennis Novak
  Andrea Vavassori
  Maximilian Marterer
  Marc-Andrea Hüsler
  Radu Albot
  Lukáš Klein
  Enzo Couacaud
  Mikhail Kukushkin
  Lukáš Rosol
  Alexander Ritschard
  Max Purcell
  Jack Sock
  Nicola Kuhn
  Christian Harrison

Lucky losers 

  Zdeněk Kolář
  Hugo Grenier

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2022
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableau des qualifications

Navigation 

2022
Tennis masculin en 2022
Tournoi de Wimbledon 2022